Jméno Sušice nese několik sídel:
 Sušice, město – okres Klatovy
 Sušice (okres Uherské Hradiště) – okres Uherské Hradiště
 Sušice (okres Přerov) – okres Přerov
 Míčov-Sušice, okres Chrudim
 Sušice (Míčov-Sušice), část obce Míčov-Sušice, okres Chrudim
 Sušice (Postupice), část obce Postupice, okres Benešov
 Sušice (Dubá), část obce Dubá, okres Česká Lípa
 Sušice (Moravská Třebová), část obce Moravská Třebová, okres Svitavy

Externí odkazy